Le Bazar aux épices ou Marché aux épices, appelé également Marché égyptien (en ) est un marché situé dans le quartier d'Eminönü à Istanbul en Turquie. Après le Grand Bazar, c'est le deuxième marché couvert d'Istanbul.

Notes et références

Voir aussi 

 Bazar

Istanbul
Bazar
Histoire des épices et des aromates